Pjaneca ima više značenja:
 Pjaneca (Bergamo)
 Pjaneca (Đenova)
 Pjaneca (Novara)
 Pjaneca (Parma)
 Pjaneca (Rijeti)
 Pjaneca (Torino)
 Pjaneca (Verbano-Kuzio-Osola)
 Pjaneca (Verčeli)
 Pjaneca (Vičenca)